Клинцовка (Калининградская область) — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Клинцовка (Саратовская область) — село в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Клинцовка (Кемеровская область) — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.